Cesare Bastelli (1949-), directeur de la photographie et réalisateur italien,
  (1940-), chanteur italien,
 
Patronyme italien